Cartal, comandant de la flota cartaginesa a la Primera Guerra Púnica.
 Cartal, comandant de la cavalleria cartaginesa a l'exèrcit d'Anníbal
 Cartal, polític cartaginès, cap del partit popular de Cartago després de la Segona Guerra Púnica.